Dryden puede referirse a:

Personas
 John Dryden, influyente poeta y crítico literario inglés.

Lugares
 Dryden (Míchigan), villa en el condado de Lapeer, estado de Míchigan.
 Dryden (Nueva York), pueblo en el condado de Tompkins, estado de Nueva York.
 Dryden (villa), villa en el condado de Tompkins, estado de Nueva York.
 Dryden (Virginia), lugar designado por el censo en el condado de Lee, Virginia.
 Dryden (Washington), área no incorporada en el condado de Chelan, estado de Washington.
 Municipio de Dryden (condado de Lapeer, Míchigan).
 Municipio de Dryden (condado de Sibley, Minnesota).

Aeronáutica
 Centro Dryden de Investigaciones de Vuelo de la NASA.
 Aeropuerto Regional de Dryden.